

Cinema
Portami via – film del 1994 diretto da Gianluca Maria Tavarelli

Musica
Portami via/...e suonavano così – singolo di Angelica del 1972
Portami via – singolo dei Pooh (album Best of the Best, 2001) 
Portami via – brano musicale di Dolcenera (album Un mondo perfetto, 2005)
Portami via – singolo del gruppo Le Vibrazioni (album Officine meccaniche, 2006)
Portami via – singolo di Fabrizio Moro (album Pace, 2017)